Copa Sudamericana 2009 var den åttonde upplagan av turneringen. Alla länder hade 2 platser vardera förutom Brasilien och Argentina som hade 8 respektive 6 stycken. Dessutom hade de regerande mästarna från förra året ett gratispass i turneringen, vilket detta år var ett lag från Brasilien.

Första omgången

Slutspel

Källor

2009 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2009
2009